Den Grønne Mil er navnet på E-blokken (dødsgangen) i "Cold Mountain Penitentirary" in bogen og filmen af samme navn.
 Den Grønne Mil (roman) – En roman fra 1996
 Den Grønne Mil (film) – En film fra 1999